Gentry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alwyn Howard Gentry
 Howard Scott Gentry
 Johnnie Lee Gentry